Yahara, rivière du Wisconsin
 Mikio Yahara, expert de karaté